Дарвиш:
 Дарвиш, Иссам Иоанн (род. 1945) — епископ сиднейский Мелькитской католической церкви.
 Дарвиш, Махмуд (1948—2008) — палестинский поэт и писатель, обладатель ряда литературных наград.
 Дарвиш, Рамадан (1988) — египетский дзюдоист.
 Дарвиш, Тиффани (более известная как Тиффани; род. 1971) — американская певица, кумир подростков конца 1980-х.
 Дарвиш, Ю (род. 1986) — бейсбольный стартовый питчер, выступавший за команду Хоккайдо Ниппон Хэм Файтерс в Японской Профессиональной Бейсбольной Лиге.
 Дарвиш, Юсеф (1920—2006) — египетский деятель рабочего и коммунистического движения.

См. также 
 Дервиш